Соревнования по водному поло среди женских команд на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 в Кванджу пройдут с 14 по 26 июля 2019 года.  

Обыграв в матче первого тура сборную Южной Кореи со счётом 64:0, сборная Венгрии одержала рекордную победу в истории чемпионатов мира.

Команды  
Команды, которые принимают участие в турнире:

Азия
 
 
 
 
Северная и Южная Америка
  
 
 
Австралия и Океания
 
 
Африка
 

Европа

Соревнование

Групповой этап 

''Все матчи проходят по местному (корейскому) времени, UTC+09:00.

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка

Квалификация плей-офф

Четвертьфиналы

Матчи за 13-16 место

Матч за 15 место

Матч за 13 место

Матчи за 9-12 место

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матчи за 5-8 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Водное поло на официальном сайте чемпионата  

Чемпионаты мира по водному поло
Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
2019 год в водном поло